Fremtid kan henvise til flere artikler:
 Fremtid (futurum) – en grammatisk tid
 Fremtiden – den tidsperiode, som ligger foran os
 Fremtiden (forening) – dansk forening
 Fremtiden (virksomhed) – var et dansk gensidigt forsikringsselskab

Se også:
 Fremtidsstudier – en disciplin udviklet hos og af Instituttet for Fremtidsforskning siden 1969
 Fremtidsprisen – en ære, der tildeles en dansker hvert år af Akademiet for Fremtidsforskning
 Wikipedia:Fremtider – en mulighed for at påvirke dette systems udvikling